Тирасил Дангда (6. јун 1988) тајландски је фудбалер.

Репрезентација 
За репрезентацију Тајланда дебитовао је 2007. године. За национални тим одиграо је 89 утакмица и постигао 36 голова.

Статистика

Спољашње везе 

 

Рођени 1988.
Тајландски фудбалери
Нападачи у фудбалу
Фудбалери Манчестер Ситија
Фудбалери Грасхопера